Ла Глорија Ескондида има више значења:

 Ла Глорија Ескондида (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Глорија Ескондида (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија Ескондида, Ранчо де ла Круз (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Глорија Ескондида (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија Ескондида (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику